Tschabaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Tschabanowka/Чабановка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Tschabaniwka (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Tschabaniwka (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ljubaschiwka, siehe Tschabaniwka (Ljubaschiwka)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Tschabaniwka (Uschhorod)